Alena Igorevna Leonova () est une patineuse artistique russe née le  à Léningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Son palmarès comprend notamment un titre de vice-championne du monde en 2012, une troisième place aux finales du Grand Prix en 2011 et un titre de championne du monde junior en 2009.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance à Léningrad
Naissance en novembre 1990